

Patronyme 
 Niklas Edin, curleur suédois
 Johan Edin, fondeur suédois

Prénom 
Edin est un prénom masculin d'origine bosniaque. Porté dans les pays de l'ex-Yougoslavie, il signifie « croyance, religion, autorité ». Il est porté par :
 Edin Bahtić, footballeur bosnien
 Edin Bavčić, basketteur bosnien
 Edin Dervišhalidović, chanteur bosnien
 Edin Džeko, footballeur bosnien
 Edin Sprečo, footballeur bosnien

Autres 
 EDIN, : échelle de douleur et inconfort du nouveau-né.

Voir aussi 
 .

Prénom masculin
Prénom bosnien
Homonymie de patronyme